Arpin ist der Familienname folgender Personen:

 Jacky Arpin, französischer Skispringer
 John Arpin (1936–2007), kanadischer Komponist, Pianist, Musiker, Arrangeur und Entertainer
 Marie Luc Arpin (* 1978), kanadische Wasserballspielerin
 Michel Arpin (* 1935), französischer Skirennläufer
 Paul Arpin (* 1960), französischer Langstreckenläufer
 René Arpin (* 1943), französischer Biathlet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arpin (Wisconsin), im Wood County
 Arpin (Town), Town(ship) im Wood County, Wisconsin